NOB C 2/2 steht für folgende Dampflokomotiven der schweizerischen Nordostbahn:

 NOB C 2/2 (Maffei), 1864
 NOB C 2/2 (Schwartzkopff), 1870
 NOB C 2/2 (Krauss), 1872
 NOB C 2/2 (Esslingen), 1874 bis 1876